Штаден () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Штаден, Генрих фон (1542— после 1579) — авантюрист и опричник немецкого происхождения.
 Штаден, Зигмунд Теофил (1581—1634) — немецкий органист и композитор.
 Штаден, Евстафий Евстафьевич (1774—1845) — русский генерал от артиллерии, начальник Тульского оружейного завода, Тульский губернатор, инспектор всех оружейных заводов Российской империи.
 Штаден, Иван Евстафьевич (1803—1871) — русский генерал от артиллерии, комендант Брест-Литовской крепости, сын Е. Е. Штадена.
 Штаден, Карл Николаевич фон — Георгиевский кавалер; поручик; № 5 (5); 12 марта 1770.
 Штаден, Николай Евстафьевич (1815—1892) — русский генерал от артиллерии, начальник артиллерии Петербургского военного округа, сын Е. Е. Штадена.
 Штаден, Ханс (1525—1579) — конкистадор немецкого происхождения.